Borch är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anka Borch
 Caspar Leuning Borch
 Christen Borch
 Daniel Zangger Borch
 Elna Borch
 Kjetil Borch
 Martin Borch
 Orla Borch
 Oluf Borch

Danska efternamn